Американские копьеголовые змеи, или ботропсы, () — род змей из семейства гадюковых, обитающих в Новом Свете.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 70 см до 2,5 м. Голова небольшая, вытянутая с заострённым ростральным щитком. Туловище стройное, коренастое. Верхнегубных щитков — 7—9, брюшных щитков — 139—240. По середине туловища проходит 21—29 рядов чешуи. Окраска в основном коричневая, серая, зеленоватая.

Образ жизни  
Населяют низины, горные леса, прибрежные равнины. Встречаются на высотах до 2500 м над уровнем моря. Активны ночью, лишь некоторые виды днём и только в пасмурную или дождливую погоду. Многие виды вибрируют хвостом при беспокойстве. 

Питаются грызунами, ящерицами, земноводными.

Ядовитость 

Несмотря на то, что в основном это неагрессивные змеи, на представителей рода приходится большинство человеческих смертей в Южной Америке. Укус вызывает немедленную жгучую боль, головокружение, тошноту, рвоту, потливость, головную боль, обширную опухоль укушенной конечности, геморрагические пузыри, местный некроз, кровотечение из носа и дёсен, экхимоз, эритему, гипотонию, тахикардию, внутримозговое кровоизлияние и почечную недостаточность. На месте укуса обычно наблюдается некоторое осветление кожи, а на теле или конечностях может появиться сыпь. В целом смерть является результатом гипотонии. Без лечения уровень смертности оценивается примерно в 7%, при лечении снижается до 0,5-3%.

Размножение 
Это яйцеживородящие змеи.

Распространение 

Ареал распространяется от северо-востока Мексики (штат Тамаулипас) на юг через Центральную и Южную Америку до Аргентины. Также, охватывает  острова Сент-Люсия и Мартиника на Малых Антильских островах,  Кеймада-Гранди у берегов Бразилии. Кайсака встречается на острове Тринидад в южной части Карибского бассейна у восточного побережья Венесуэлы.

Классификация 
На декабрь 2021 года в род включают 46 видов:

Галерея

Примечания

Литература 
 Wagler, 1824 : Serpentum Brasiliensium species novae, ou histoire naturelle des espèces nouvelles de serpens. in Jean de Spix, Animalia nova sive species novae, p. 1-75).
 Campbell JA, Lamar WW. 2004. The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere. Comstock Publishing Associates, Ithaca and London. 870 pp. 1500 plates. ISBN 0-8014-4141-2.
 U.S. Navy. 1991. Poisonous Snakes of the World. US Govt. New York: Dover Publications Inc. 203 pp. ISBN 0-486-26629-X.
 Ludwig Trutnau: Schlangen im Terrarium Bd. 2: Giftschlangen. Verlag Ulmer, Stuttgart 1998, ISBN 3-800-1705-23.